Drifting signifie en anglais « à la dérive » et peut désigner :

Sport 
Le drift, un sport mécanique appelé drifting en anglais.

Œuvres

Cinéma 
Drifting, un film d'Edward Coxen sorti en 1915.
La Marchande de rêves (Drifting), un film de Tod Browning sorti en 1923.

Musique 
 Drifting, une chanson de Jimi Hendrix.